«Иве́р и Телье́» () — филателистический дилер, филателистическое издательство, основанное в 1895 году в северном французском городе Амьене, где по-прежнему находится головной офис компании. Выпускает одноимённый каталог почтовых марок франкоязычных стран. Компания до сих пор принадлежит семье .

Логотип 
Логотип «Ивер и Телье» представляет собой круг, разделённый на изображение снежинки и улыбающегося солнца. В логотипе обыгрывается название компании:  («зима, лето вместе») звучит очень похоже на произношение на французском языке слов .

Продукция компании 
Полиграфическая фирма «Ивер и Телье» хорошо известна филателистам всего мира. Её типографии расположены в Амьене. Главным продуктом компании «Ивер и Телье» является каталог марок, который служит справочным пособием по почтовым маркам Франции, Андорры, Монако и бывших французских колоний, а также всех стран мира.

Во Франции это одно из самых важных филателистических издательств, наряду с  и «Дале» ().

История компании

XIX век 
Начало семейной компании было положено , переехавшим в Амьен, чтобы в 1831 году основать газету легитимистов  и открыть типографию для её печатания. В 1890-е годы типография семьи Ивер принадлежала внуку её основателя, , и её главному печатнику . Телье управлял компанией после преждевременной смерти своего отца. Однако Луи не нравилось отвечать за газету легитимистов. В 1895 году Луи Ивер и Теодуль Телье решили переключиться на филателию. Луи познакомился с коллекционированием марок благодаря Телье, который был филателистом и уже добавил небольшую филателистическую газету «L'Écho de la timbrologie» («Эхо тэмбрологии») к списку газет, издаваемых компанией.

В 1895 году компания стала заниматься изданием книг по филателии, а с ноября 1896 года — всемирного каталога почтовых марок и альбома для марок.

XX век 
В 1900 году компания «Ивер и Телье» стала сотрудничать с парижским филателистическим дилером Теодором Шампионом, торговавшим негашёными марками разных стран мира. Он устанавливал цены на марки, продаваемые компанией. После смерти Шампиона в 1955 году его компанию купили Пьер Ивер и братья Ладислас и Александр Варга, и новая фирма продолжила определять цены для каталога «Ивер и Телье».

В апреле 1913 года Телье продал свою долю в компании Луи Иверу из-за утраты своего младшего внука. В знак их дружбы Ивер решил продолжать издание каталога под названием «Ивер и Телье».

В 1920-е и 1930-е годы Ивер подготовил своих двух сыновей и зятя к управлению фирмой. Анри руководил типографией, его брат Пьер управлял газетой , а Жан Жервэ () занимался издательскими делами.

С 1990-х годов руководство компанией осуществляют два внука Пьера Ивера и Жана Жервэ.

XXI век 
С 2001 года появление каталога «Дале» впечатлило французских филателистов более крупными изображениями марок и сведениями, которых не найти в каталогах «Ивер и Телье» (фамилия художника/гравёра, первый день выпуска, использование и т. п.). «Ивер» ведёт борьбу на двух фронтах: он успешно отстоял права на свою систему нумерации и предоставляет бесплатный CD-ROM с каталогом почтовых марок Франции.

Тем не менее, в марте 2005 года по настоянию французского  «Ивер» согласился продать право использования номеров марок «Ивера» другим издательствам.

В июне 2006 года компания «Ивер и Телье» опубликовала новый каталог французских марок — более дешёвое издание карманного формата с указанием только изображений и цен, и такой же вариант каталога предложило второе по величине филателистическое издательство Франции «Церес».

Генеалогия семьи Ивер 
Типографией «Ивер» и издательством «Ивер и Телье» в основном руководили члены семьи Ивер. В приводимом ниже фамильном древе указаны лица, которые управляли обеими компаниями с момента их основания в XIX веке:
 Эжен Ивер () (ок. 1794—1878), 
 │
 └──>  (ум. 1885), 
      │
      └──> Луи Ивер () (1866—1950), 
           │
           ├──> Анри Ивер () (ум. 1956), 
           │    
           │
           ├──> Жанна Ивер (),
           │    
           │    │
           │    └──> Жак Жервэ () (1924—2007), 
           │         │
           │         └──> Бену Жервэ (), 
           │
           └──>  (1900—1964), 
                │
                └──> Жан Ивер () (1924—2007), 
                     │
                     └──> Кристоф Ивер (),

См. также 
 
 Ивер и Телье (каталог марок)
 Шампион, Теодор

Примечания

Литература 
  
  
  
  
 Yvert et Tellier: cent ans d’histoire. — Amiens: Yvert et Tellier, 1996. [Книга опубликована к столетию компании. В ней представлена история семьи Ивер и принадлежащей ей компании.]

Ссылки 

 .
 
 «Catalog options for the whole wide world» — статья Рика Миллера () на сайте «Linn's Stamp News» (США)
 Заметка от 25 ноября 2000 года в выпуске № 16 интернет-журнала «Phil’Flash», автор — Jean-François Brun (Франция)

Издательства Франции
Филателистические дилеры